Рамазан (и производни) може да се отнася за някое от следните понятия.

 Рамазан – месец от ислямския календар
 Рамазан – месечно говеене (разширен пост) в исляма
 Рамазан – села в Азербайджан, Молдова, Русия, Турция (2)
 „Рамазан“ – джамия в Екатеринбург, Русия

Имена 
 Рамазан Абдулатипов (р. 1946) – руски политик, депутат, глава на Дагестан (2013÷2017)
 Рамазан Башардост (р. 1961) – афганистански политик, министър, кандидат-президент
 Рамазан Йозджан (р. 1984) – австрийски футболист, етнически турчин
 Рамазан Йълдъръм (р. 1975) – германски футболист и треньор, етнически турчин
 Рамзан Кадиров (р. 1976) – руски политик, премиер, президент, глава на Чечения
 Рамазан Кубат (р. 1984) – турски фолк певец и композитор
 Рамазан Куршунлу (р. 1981) – турски футболист и треньор
 Рамазан Серкан Кълъч (р. 1984) – турски волейболист
 Рамазан Магомедов (р. 1985, Дагестан) – беларуски непроф. боксьор, олимпиец (2008)
 Рамазан Абдел Рехим Мансур (1980÷2010) – египетски гангстер, изнасилил и убил поне 32 деца
 Рамазан Рамазанов (р. 1984) – руски муай-тай (световен шампион) и кикбоксьор
 Рамазан Тавшанджъоглу (р. 1984) – австралийски футболист, етнически турчин
 Рамазан Чевик (р. 1992) – белгийски футболист, етнически турчин
 Рамазан Шахин (р. 1983, Дагестан) – руски и турски борец св. стил, олимпиец (2008, 2012)

Вижте също 
 Рамадан (пояснение)
 Рамазан байрам